hrabstwo Platte (ang. Platte County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Platte (ang. Platte County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Platte (ang. Platte County) w USA, w stanie Wyoming